Кызласов — хакасская фамилия.

Известные носители:
 Кызласов, Игорь Леонидович (род. 1951) — российский историк и археолог-востоковед, доктор исторических наук, заслуженный деятель науки Республики Хакасия; сын Л. Р. Кызласова.
 Кызласов, Леонид Романович (1924—2007) — российский археолог-востоковед, историк, этнограф, доктор исторических наук, заслуженный профессор МГУ.

 Кызласова, Ирина Леонидовна (род. 1951) — российский учёный, доктор исторических наук, кандидат искусствоведения, профессор; дочь Л. Р. Кызласова.